Адильханов, Адилханов:
 Адильханов, Темирлан Елуханович (род. 1994) — казахстанский футболист.

 Адильханова, Алина (род. 2001) — казахская спортсменка (художественная гимнастика).

 Адилханов, Альви Мусаевич (род. 2003) — российский футболист.